En botanique, l'azurite (Echinops ritro) est une espèce de plantes vivaces appartenant à la famille des Astéracées (Composées).
 En minéralogie, l'azurite est un minéral composé de carbonate de cuivre hydraté, de formule .
 En peinture, l'azurite est un pigment bleu fabriqué à base du minéral éponyme.